UEFA Champions League finalen 2013 var en fodboldkamp der blev spillet 25. maj 2013. Kampen blev afviklet på Wembley Stadium i London, og fandt vinderen af UEFA Champions League 2012-13. 

Bayern München vandt 2-1 over landsmændene fra Borussia Dortmund.

Spillested 
UEFA offentliggjorde den 16. juni 2011 at Wembley Stadium igen skulle være vært for en finale i UEFA Champions League. Wembley bliver det første stadion der skal huse finalen to gange indenfor tre år. Som forklaring på den korte tid mellem de to finaler, forklarede UEFA præsident Michel Platini, at det var for at fejre det engelske fodboldforbunds, The Football Association, 150 års jubilæum. Det vil være syvende gang at Wembley, det nye og gamle, bliver vært for finalen i Europas førende klubturnering. De forgående gange var i 1963, 1968, 1971, 1978, 1992 og 2011.

Vejen til finalen

Kampen

Eksterne henvisninger 

 2013 final: Wembley på UEFAs hjemmeside

Referencer 

2013
Finalen 2013
Fodbold i 2013
Fodbold i London
FC Bayern München
Borussia Dortmund